Frederick Cavendish (1729–1803) – brytyjski wojskowy i polityk
 Frederick Cavendish (1836–1882) – brytyjski arystokrata i polityk, główny sekretarz Irlandii